Тогрул-бек (букв. Князь-сокіл, туркм. Togrul beg перс. رکنالدین طغرلبک بن سلجوق / Rukn-e-Dīn Togrul-bek ben Seljūq‎, тур. Tuğrul Bey, повне ім'я — Рукн ад-Даула ва-д-Дін Абу Таліб Мухаммад Тогрул-бек ібн Мікаїл) (близько 990 — 4 вересня 1063) — син голови огузького племені киник Мікаїла, онук Сельджука, потім глава племінного союзу огузів, засновник і перший правитель династії Сельджукидів.
 Асгаров Тогрул Шахріярогли (азерб. Əsgərov Toğrul Şəhriyar oğlu, 17 вересня 1992) — азербайджанський борець вільного стилю, олімпійський чемпіон.
 Тогрул Наріманбеков, Тогрул Фарман огли Наріманбеков (азерб. Toğrul Fərman oğlu Nərimanbəyov; *7 серпня 1930, Баку, Азербайджанська РСР — 2 червня 2013, Париж, Франція) — азербайджанський художник.
 Тогрул II (*бл. 1109 — 1134) — 3-й султан Іраку в 1132—1134 роках.